Die Fußball-Oberliga Hessen 1987/88 war die zehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Viktoria Aschaffenburg wurde Meister und stieg in die 2. Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Viktoria Aschaffenburg belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den zweiten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm der KSV Hessen Kassel an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1988 teil und schaltete im Viertelfinale Schwarz-Weiß Essen aus. Im Halbfinale schied Kassel gegen Eintracht Trier aus.

Abstieg in die Landesliga 

Der CSC 03 Kassel, TuSpo Ziegenhain und der SC Viktoria Griesheim stiegen direkt ab. Nach einer 0:4-Niederlage im Entscheidungsspiel wegen Punktgleichheit gegen den VfL Marburg stieg auch die SpVgg Dietesheim ab.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1987/88 bei f-archiv.de

1987
Hessen